Apffelstaedt ist der Name von

 Hans Joachim Apffelstaedt (1902–1944), deutscher Kunsthistoriker und nationalsozialistischer Leiter der Kulturabteilung der rheinischen Provinzialverwaltung
 Max Apffelstaedt (1863–1950), deutscher Professor der Zahnmedizin und Kunstsammler